Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie na siedząco mężczyzn 2009 organizowane przez IPC odbyły się w Czechach. Miasto goszczące najlepsze drużyny świata to Ostrawa (Zimní stadion Ostrava-Poruba). Turniej elity odbywał się w dniach 5–16 maja, zaś Grupy B w Eindhoven w dniach 15-21 marca.

Mistrzostwa w 2009 roku są również podstawą do kwalifikacji do igrzysk paraolimpijskich 2010 w które odbędą się w Vancouver.

Mistrzem świata zostały Stany Zjednoczone.

Zespoły

Elita 
 
  – gospodarz
 
 
 
  – awans z grupy B

Grupa B 
 
 
 
 
  – gospodarz

Mistrzostwa Elity

Składy 
 Kanada
 Bramkarze: Paul Rosen, Benoit St-Amand
 Obróncy: Adam Dixon, Raymond Grassi, Jean La Bonté, Mark Noot
 Napastnicy: Bradley Bowden, Billy Bridges, Matthew Cook, Marc Dirion, Hévre Lord, Shawn Mathenson, Graeme Murray, Graeme Murray, Greg Westlake
 Japonia
 Bramkarze: Shinobu Fukushima, Mitsuru Nagase
 Obróncy: Takayuki Endo, Naohiko Ishida, Eiji Misawa, Satoru Sudo
 Napastnicy: Mikio Annaka, Noritaka Ito, Makoto Majima, Toshiyuki Nakamura, Kazuhiro Takahashi, Daisuke Uehara, Atsuya Yaguchi, Mamoru Yoshikawa
 Niemcy
 Bramkarze: Rolf Rabe, Lars Uhlemann
 Obróncy: Matthias Koch, Marco Lars, Robert Pabst, Jörg Wedde
 Napastnicy: Christoph Appelkamp, Gerd Bleidorn, Sebastien Disveld, Torsten Ellmer, Marc Müller, Christian Pilz, Frank Rennhack, Udo Segreff, Sven Stumpe
 Czechy
 Bramkarze: Jan Matoušek, Michal Vápenka
 Obrońcy: Miroslav Hrbek, Zdeněk Klíma, Pavel Kubeš, Tomáš Kvoch
 Napastnicy: Jiří Berger, Erik Fojtík, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Zdeněk Krupička, David Palát, Jiří Raul, Zdeněk Šafránek
 Norwegia
 Bramkarze: Kissinger Deng, Roger Johansen
 Obróncy: Eskil Hagen, Tommy Rovelstad, Stig Tore Svee
 Napastnicy: Ole Bjarte Austvoll, Audun Bakke, Helge Bjørnstad, Loyd Remi Johansen, Knut Andre Nordstoga, Rolf Einar Pedersen, Kjell Vidar Røyne, Larsen Trygve, Morten Værnes
 Stany Zjednoczone
 Bramkarze: Mike Blabac, Steve Cash
 Obróncy: Jimmy Connelly, Mike Hallman, Lonnie Hannah, Chris Manns, Kip St. Germain
 Napastnicy: Brad Emmerson, Taylor Chace, Tim Jones, Taylor Lipsett, Adam Page, Greg Shaw, Bubba Torres, Andy Yohe
 Włochy
 Bramkarze: Rupert Kanestrin, Santino Stillitano
 Obróncy: Bruno Balossetti, Gianluca Cavaliere, Giuseppe Condello, Valerio Corvino, Ambrogio Magistrelli
 Napastnicy: Giovanni Colaone, Andrea Chiarotti, Gregory Leperdi, Florian Planker, Gianluigi Rosa, Werner Winkler
 Korea Południowa
 Bramkarze: Choi Hyuk-jun, Jung Young-hoon
 Obróncy: Hong Jae-hwa, Lee Jong-kyung, Han Min-su, Lee Yong-min, Cho Young-jae
 Napastnicy: Cho Byeong-seok, Kim Dea-jung, Lee Hae-man, Jang Jong-ho, Park Sang-hyun, Sa Seong-keun, Jung Seung-hwan, Park Woo-chul

Terminarz

Faza grupowa

Faza finałowa

O medale

O 5 miejsce

Półfinały

O 7 miejsce

O 5 miejsce

Strzelcy 
 4 –  Billy Bridges
 4 –  Cho Byeong-seok
 4 –  Rolf Einar Pedersen
 3 –  Page Adam
 3 –  Hegle Bjornstad
 3 –  Bradley Bowden
 3 –  Adam Dixon
 3 –  Marc Dorion
 3 –  Kip St.Germaine
 3 –  Udo Segreff
 3 –  Stig Tore Svee
 3 –  Greg Westlake
 2 –  Jiří Berger
 2 –  Zdeněk Hábl
 2 –  Andrea Chiarotti

Mistrzostwa Grupy B

Składy 
 Polska
 Tomasz Woźny, Jerzy Wójcikowski, Sylwester Flis, Zdzisław Sędziak, Jarosław Dąbrowski, Jan Maliszak, Zbigniew Kempiński, Jarosław Czyżewski, Sylwester Czyż, Marcin Hebda, Piotr Truszkowski, Jacek Sapela, Łukasz Ciula, Andrzej Młynarczyk, Arkadiusz Zoga

Terminarz

Faza grupowa

Faza finałowa 
O 3 miejsce

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

2009 w hokeju na lodzie
Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie
2009 w Czechach
2009 w Holandii
Sport w Ostrawie
Sport w Eindhoven